Memory-Effekt steht für:
 Kapazitätsverlust bei Nickel-Cadmium-Akkus, siehe Memory-Effekt (Akkumulator)
 eine Eigenschaft bestimmter Legierungen, siehe Formgedächtnislegierung
 eine Eigenschaft von Signalen und Zeitreihen, siehe Langzeitkorrelation

Siehe auch:
 Memory